Aleksandăr Stambolijski, politico bulgaro
Stambolijski, comune bulgaro nella regione di Plovdiv